Unseld ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Unseld (1879–1964), deutscher Architekt und Maler
 Anton Unseld (1894–1932), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Joachim Unseld (* 1953), deutscher Verleger
 Melanie Unseld (* 1971), deutsche Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Siegfried Unseld (1924–2002), deutscher Verleger
 Ursula Unseld-Berkéwicz (* 1948), deutsche Schriftstellerin und Verlegerin, siehe Ulla Berkéwicz
 Wes Unseld (1946–2020), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Unseld Lectures, jährliche Vorlesungsreihe der Bildungseinrichtung Forum Scientiarum, siehe dort
 Unseldapfel
 Unsöld